En Pologne, Ferdynandów peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Łódź
 Ferdynandów, un village du powiat de Poddębice,
 Ferdynandów, un village du powiat de Radomsko.

 dans la voïvodie de Lublin
 Ferdynandów, un village du powiat de Łuków.